Die Primeira Divisão 1979/80 war die 46. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 26. August 1979 und endete am 1. Juni 1980.

Sporting Lissabon wurde zum 15. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1979-80 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1979/80